Врбасская бановина () — провинция (бановина) в Королевстве Югославия, существовавшая с 1929 по 1941 год.

География 
Врбасская бановина была расположена в центральной части королевства, на территории северной Боснии. Столицей Врбасской бановины был город Баня-Лука. На севере и западе она граничила с Савской бановиной, на юге с Приморской бановиной, на востоке с Дринской бановиной. Своё название бановина получила по реке Врбас.

История 
В 1939 часть территории на северо-востоке Врбасской бановины отошла к созданной Хорватской бановине. В 1941 её территория вошла в состав Независимого государства Хорватия, а в 1945 большая часть бановины вошла в состав Социалистической Республики Босния и Герцеговина, а незначительная часть в состав Социалистической Республики Хорватии.

Население 
Религиозный состав населения в 1931 году:
 православные — 600 529 (57,9 %)
 римо-католики — 172 787 (16,66 %)
 евангельские христиане — 3377 (0,3 %)
 другие христиане — 9245 (0,9 %)
 мусульмане — 250 265 (24,13 %)
 другие — 1179 (0,11 %)

Баны 
 Светислав Милосавлевич (1929—1934)
 Драгослав Джорджевич (1934—1935)
 Боголюб Куюнджич (1935—1937)
 Тодор Лазаревич (1937—1938)
 Никола Стоянович (1939—1941)

См. также 
 Королевство Югославия
 Босанская Краина

Примечания

Ссылки 
 Карта
 Карта
 Конституция Королевства Югославия

История Боснии и Герцеговины
Бановины Королевства Югославия